Acteonidae är en familj av snäckor. Enligt Catalogue of Life ingår Acteonidae i ordningen Heterostropha, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Cephalaspida, klassen snäckor, fylumet blötdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Acteonidae 31 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Acteonidae